BAP Bolognesi of BAP Coronel Bolognesi kan verwijzen naar een van vier schepen bij de Peruviaanse marine die zijn vernoemd naar de Peruviaanse held Francisco Bolognesi.
 BAP Coronel Bolognesi (1907), was een Peruviaanse kruiser van de Almirante Grauklasse.
 BAP Coronel Bolognesi (1959) ex HMS Ceylon, was een Peruviaanse kruiser van de Crown Colonyklasse.
 BAP Bolognesi (1982) ex Hr. Ms. Overijssel, was een Peruviaanse jager van de Frieslandklasse.
 BAP Bolognesi (2006), was een Peruviaans fregat van de Lupoklasse.